Hella (stad), een stadje in IJsland
Hella (motorfiets), een motorfietsmerk uit München
Hella (onderwereld), een plaats in de Noordse mythologie waar de doden naartoe gaan
Hella (voornaam), een meisjesnaam
Hel (godin) of Hella, een godin in de Noordse mythologie
Hella KGaA Hueck & Co., een Duits autoaccessoirebedrijf